Labidus är ett släkte av myror. Labidus ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myror
Labidus